Giochi della XXVII Olimpiade – competizione sportiva svoltasi a Sydney dal 15 settembre al 1º ottobre 2000
 XI Giochi Paralimpici estivi – competizione sportiva svoltasi a Sydney dal 18 ottobre al 29 ottobre 2000